Моисе́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 
 Рыжова (Моисеева), Антонина Алексеевна (1934—2020) — советская волейболистка.
 Моисеева, Виктория Александровна (род. 1991) — российская кёрлингистка.
 Моисеева, Галина Николаевна (1922—1993) — советский и российский литературовед.
 
 Моисеева, Клара Моисеевна (Кацнельсон; 1910—2001) — русская писательница и журналистка.
 Моисеева, Мавра Васильевна (1875—1937) — святая Русской православной церкви, мученица.
 
 Моисеева, Татьяна Юрьевна (род. 1981) — российская биатлонистка.